Parti russe peut désigner:
 Parti russe d'Estonie, un ancien parti politique estonien ;
 Parti russe, un ancien parti politique de Lettonie ;
 Parti russe, un ancien parti politique en Grèce.